Glocker ist der Nachname folgender Personen:

 Anna Glocker (* um 1875; † nach 1902), Theaterschauspielerin und Sängerin
 Emil Glocker, österreichischer Architekt und Denkmalpfleger
 Ernst Friedrich Glocker (1793–1858), deutscher Mineraloge, Geologe und Paläontologe

 Jürgen Glocker (* 1954), deutscher Historiker
 Karl August Friedrich Glocker (1768–1848), württembergischer Oberamtmann, Regierungsrat des Jagstkreises
 Maria Glocker (1845–?), österreichische Schriftstellerin
 Michael Glocker (* 1960), deutscher Chemiker und Biomediziner
 Richard Glocker (1890–1978), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Glock
 Glockner
 Glogger
 Klocker